Mansion House puede hacer referencia a:

 la residencia oficial del alcalde de numerosas localidades en el Reino Unido e Irlanda:
 Mansion House (Dublín)
 Mansion House (Londres)
 la estación de Mansion House, cercana a la anterior, de la red del Metro de Londres
 Mansion House (Cardiff)
 Mansion House (Doncaster)
 Mansion House (Newport)
 Mansion House (Swansea)
 Mansion House (York)
 Mansion House (Baguio), una residencia de verano del presidente de Filipinas
 Mansion House (isla Kawau), situada en Nueva Zelanda y propiedad del gobernador George Grey
 Mansion House (Public Landing, Maryland) una casa de plantación en Maryland, Estados Unidos.
 Joseph Smith Mansion House, Nauvoo, Illinois